Анри () — французское мужское личное имя и производная от неё фамилия (,  или ).

Персоны, известные по имени 
Правители
 Анри I (род. 1955) — Великий герцог Люксембурга с 2000 года;
 Анри I д'Авогур (ок. 1100—1183) — граф Трегье, Генгана и сеньор де Гоэлё с 1154;
 Анри II д'Авогур (1205—1281) — граф де Пентьевр и граф Трегье в 29 декабря 1212—1214;
 Анри III д'Авогур (1247—1301) — сеньор де Гоэлё и д’Авогур с 1281;
 Анри IV д'Авогур (1280—1334) — сеньор де Гоэлё и д’Авогур с 1301;
 Анри де Массо, граф Голуэй (1648—1720) — участник войны за Испанское наследство, наместник Ирландии.
 Анри де Монтескальозо (умер после 1172 года) — наваррский принц из династии Хименес в эпоху регентства Маргариты Наваррской.
 Другие
 Анри Бельшоз (умер до 1445 г.) — живописец родом из Южных Нидерландов, работавший при дворе герцогов Бургундских.
 Анри де Монфрейд (1879—1974) — французский писатель, работавший в приключенческом жанре.
 Анри Пуанкаре (1854—1912) — французский математик, механик, физик, астроном и философ.
 Anry — псевдоним российского художника Андрея Иванченко.
 Анри (настоящее имя — Эйко Кавасима; род. 1961) — японская певица и автор песен.

Фамилия 
 Анри, Амандин (род. 1989) — французская футболистка.
 Анри, Ариэль (род. 1949) — гаитянский политик и нейрохирург.
 Анри, Виктор Алексеевич (1872—1940) — французский биохимик.
 Анри, Ив (род. 1959) — французский пианист.
 Анри, Поль (1862—1943) — французский дивизионный генерал, участник Первой мировой войны.
 Анри, Поль и Проспер были французскими учёными, занимавшимися астрономией и оптикой.
 Анри, Пьер (1927—2017) — французский композитор, один из пионеров и видных представителей конкретной музыки.
 Анри, Тьерри (род. 1977) — французский футболист.
 Анри, Флоранс (1893—1982) — швейцарский фотограф.

Аббревиатура 
 АНРИ (Аппаратура и новости радиационных измерений) — российский научный журнал по радиационным измерениям.
 АНРИ — Ассоциация научных редакторов и издателей (Москва, Россия).

Другое 
 Анри (братья) — ударный кратер в юго-западной материковой части на видимой стороне Луны.
 Анри — ударный кратер в материковой юго-западной части видимой стороны Луны.
 Анри IV — французский броненосец второго класса.

См. также 
 Генрих